A edição de 1999 da Tippeligaen teve início em 10 de Abril e foi encerrada em 24 de Outubro. Seu campeão foi o Rosenborg.

Skeid, Kongsvinger e Strømsgodset foram despromovidos. O último após disputar uma série de repescagem contra o Start. 

O artilheiro da competição foi Rune Lange, do Tromsø, com 23 golos marcados.

Classificação final

Repescagem 
 27 de Outubro: Start 2-2 Strømsgodset
 31 de Outubro: Strømsgodset 0-1 Start

Artilheiros 
 Rune Lange, Tromsø - 23 golos
 Andreas Lund, Molde - 21 golos
 Jostein Flo, Strømsgodset - 18 golos
 Rikhardur Dadason, Viking - 17 golos
 Heiðar Helguson, Lillestrøm - 16 golos

Campeonato Norueguês de Futebol
1999 no futebol
Desporto na Noruega em 1999